Ōgaki steht für:

 Ōgaki, eine Stadt in der Präfektur Gifu, Japan
 Ōgaki (Han), ein japanisches Lehen

Ōgaki ist der Familienname folgender Personen:

 Yūki Ōgaki (* 2000), japanischer Fußballspieler